Ghostzilla — веб-браузер с открытым исходным кодом для операционных систем семейства Microsoft Windows, основан на открытом движке Gecko, используемом в наборе программ Mozilla. Особенностью браузера является то, что окно программы располагается в пространстве окна другого приложения, что позволяет скрыть наличие окна браузера от других лиц, словно пользователь работает с программой, в пространстве окна которой спрятался браузер.

С мая 2004 года по январь 2005 года, проект съезжал со своего веб-сайта, пока автор считал его размещение неприемлемым. Позже он был возвращён, но с предупреждением о возможных последствиях в случае злоупотребления. С февраля 2007 года, работа сайта была приостановлена на неопределённое время.

Следует заметить, как отмечает и сам автор, Ghostzilla основан на очень старой версии Mozilla. Соответственно весьма вероятно, что Ghostzilla содержит ряд уязвимостей, которые были устранены в последующих версиях Mozilla.

Возможности 
 Окно Ghostzilla исчезает, когда указатель сдвигается с окна, тем самым позволяя пользователю легко спрятать его.
 Окно вновь появляется только после последовательного движения указатель к левому краю экрана, потом к правому и вновь к левому.
 Пользователь может настроить уровни безопасности (скрытности), к примеру, возможно скрыть все изображения на странице, которые отображаются только при наведении на них курсора, либо сделать весь текст серым на белом фоне.

Ссылки 
 Домашняя страница Ghostzilla (работа сайта приостановлена).
 Ghostzilla CD - последняя версия.
 Последняя архивированная версия сайта Ghostzilla.
 Плагин ghostfox, позволяющий Mozilla Firefox так же прятаться. (Аддон отключен администратором на момент 23.07.2011 8:00)

Браузеры
Браузеры на движке Gecko
Переносимые приложения